Elizabeth Ward est le nom de jeune fille de l'actrice Elizabeth Gracen.
 Elizabeth Ward est une actrice américaine.